Cet article dresse la liste des 142 sommets ultra-proéminents du Canada, sommets dont la proéminence dépasse .

L'élévation topographique est la distance verticale au-dessus de la géoïde de référence, selon un modèle mathématique précis qui assimile le niveau de la mer sur la Terre à une surface gravitationnelle équipotentielle. La proéminence topographique est la différence d'altitude entre le sommet et l'ensellement ou le col le plus élevé permettant d'atteindre une cime encore plus haute. L'isolation topographique est la distance le séparant du point le plus proche de même altitude ou d'altitude supérieure, distance mesurée à l'horizontale le long d'un grand cercle.

Cet article ne retient que les sommets dont la proéminence topographique égale ou dépasse les , ces sommets étant considérés comme ultra-proéminents.

Sur les 142 sommets ultra-proéminents situés au Canada, 102 se trouvent en Colombie-Britannique, 20 au Yukon, 16 au Nunavut, 9 en Alberta et 1 dans les Territoires du Nord-Ouest. Quatre sont situés sur la frontière internationale entre le Yukon et l'Alaska et deux à la frontière entre la Colombie-Britannique et l'Alaska.

Sommets les plus proéminents

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Sommet ultra-proéminent
 Liste des sommets ultra-proéminents d'Amérique du Nord

Liens externes 
 Ressources Naturelles Canada
 Geological Survey of Canada
 Geographical Names of Canada
 Canadian Mountain Encyclopedia @ bivouac.com
 peakbagger.com
 peaklist.org
 summitpost.org

Liste de lieux géographiques au Canada
Canada